Saint Denis ou saint Denys désigne dans le christianisme plusieurs saints mais aussi plusieurs lieux :

Saints chrétiens

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique de décès présumé :
 Denys l'Aréopagite  († vers 95), ou Denys d'Athènes, écrivain et martyr chrétien ; fêté le 3 octobre.
 Denis de Synnade (), avec Démocrite et Second, martyrs à Synnada en Phrygie ; fêtés le 31 juillet. 
 Denis de Paris († vers 258 ou 272), ou Denys de Paris, aurait été le premier évêque de Lutèce (Paris), martyrisé avec ses compagnons Rustique et Éleuthère pendant la persécution de Valérien ; fêté le 9 octobre.
 Denys d'Alexandrie () , évêque d'Alexandrie ; fêté le 3 octobre en Orient et le 8 avril en Occident.
 Denis de Milan († 359 ou 362), évêque de Milan, mort exilé en Cappadoce pour avoir confessé la foi orthodoxe face à l'arianisme ; fêté le 25 mai (antérieurement le 27 mai en Occident). 
 Denys de Souzdal († 1385), moine des grottes de Kiev, ermite sur les rives de la Volga, puis évêque de Souzdal, métropolite de Kiev et de toute la Russie, martyrisé par le prince de Lituanie. 
 Denys de Glouchitsa  (°1363 - †1437), natif de Vologda en Russie, iconographe, fondateur de monastères en Russie ; fêté le .
 Denys le Rhéteur († 1606), et Métrophane de la Petite-Sainte-Anne, moines athonites ; fêtés le 9 juillet. 
 Denys d'Andrinople ; fêté le . 
 Denys l'Athonite ; fêté le 25 juin.
 Denys de Césarée ; fêté le 15 mars.
 Denys de Corinthe ; fêté le 29 novembre.

Saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique du décès présumé :
 Denys de Cyr († ?), et Ammone, martyrs à Cyr près d'Antioche (?), décapités à Alexandrie en Égypte ; fêtés le 14 février.
 Denys de Pergé (), et Socrate, bourreaux repentis de saint Théodore et saint Philippe martyrisés à Pergé en Pamphylie, au sud de l'actuelle Turquie ; fêtés le 20 septembre.
 Denys de Rome († 268), 25e pape de 260 à 268 ; fêté le 26 décembre.  
 Denys Sebuggwawo  († 1886), un des jeunes martyrs de l'Ouganda ;  fêté le 25 mai ou avec l'ensemble des martyrs de l'Ouganda le 3 juin.
 Dionisio Vincente Ramos († 1936), et Francisco Remon Jativa, deux franciscains conventuels à Granollera près de Barcelone, avec Jacques Buch Canals, salésien à Valence, bienheureux, prêtre et deux religieux martyrs de la guerre civile d'Espagne ; fêtés le 31 juillet.

Saints orthodoxes 
 Denys de Kiev ; fêté le 3 octobre.
 Denys de Larissa ; fêté le 28 mars.
 Denys de Nicomédie ; fêté le 3 juin. 
 Denys de l'Olympe ; fêté le 23 janvier.
 Denys de Radonège ; fêté le 12 mai
 Denys de Souzdal ; fêté le 26 juin et le 15 octobre.
 Denys d'Égine ; fêté le 24 août et le 17 décembre.

Et aussi 
 Denys le Chartreux () ;
 Denis le Miséricordieux ;

Références